John Berry (1833–1879) – amerykański polityk, kongresmen z Ohio
 John Berry (1917–1999) – amerykański reżyser
 John Berry (ur. 1939) – kanadyjski psycholog
 John Berry (ur. 1959) – amerykański wokalista country
 John Berry (1963–2016) – amerykański gitarzysta

Zobacz też 
 John Berryman